

Persone 
Giorgio Diritti, regista, sceneggiatore e montatore italiano

Diritto 
Diritti umani
Diritti delle donne
Diritti LGBT
Diritti della persona
Diritti degli animali

Pagine correlate 
Diritto